Loosen steht für:
 Loosen (Alt Krenzlin), Ortsteil von Alt Krenzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Loosen ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Loosen (1922–2016), deutscher Generalleutnant der Luftwaffe
 Johann Georg Loosen (1846–1914), deutscher Dekorationsmaler, Kirchenmaler und Restaurator
 Paul Loosen (1924–2001), deutscher Politiker (CDU)
 Philipp Loosen (1880–1962), deutscher Regierungsrat und Bürgermeister von Trier
 Wiebke Loosen (* 1966), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin